La Terminal puede referirse a:

 La Terminal, película de Estados Unidos dirigida en 2004 por Steven Spielberg.
 La Terminal, película de Argentina dirigida en 2007 por Claudio Perrín.